Gartenhofsiedlung steht für

 Gartenhofsiedlung (Hannover), denkmalgeschützte Siedlung im hannoverschen Stadtteil Marienwerder
 Gartenhofsiedlung (Schladen),
 Gartenhofsiedlung Lummerlund in Wiesbaden-Dotzheim
 Gartenhofsiedlung in Quickborn, bis 1963 errichtete Eigenheimsiedlung, siehe Bewobau-Siedlung Quickborn